Кизеллаг (Кизеловский ИТЛ) — подразделение, действовавшее в структуре Главного управления исправительно-трудовых лагерей Народного комиссариата внутренних дел СССР (ГУЛАГ НКВД). Располагалось близ города Кизел с 6 июня 1947 года.

История

Численность

Производство 
К производству относились лесозаготовки, а также строительство и ремонтные работы на Широковской ГЭС, Косвинском гидролизном заводе, судоремонтных мастерских, работа в каменном карьере, изготовление мебели, строительство и содержание железных дорог.

Начальники лагеря 
 Ф. С. Трубицын (1947)
 П. И. Цапалин (1947—1948)
 М. П. Гнедков (1948—1951)
 Н. И. Кузнецов (1951)
 С. Г. Краснов (1953)
 И. И. Евдокимов (1953—1954)
 А. Н. Янков (1956)

Примечания

Ссылки 
 Кизеллаг 

Лагеря ГУЛАГа
XX век в Пермском крае
Появились в 1947 году в России